IMA eller ima har flere betydninger:

Organisationer 
 Illinois Manufacturers' Association - en handelsforening i Illinois, USA
 Indianapolis Museum of Art - et kunstmuseum i Indianapolis, Indiana, USA
 Indian Military Academy, Dehradun, Indien
 Institut du Monde Arabe - et institut i Paris
 International Marinelife Alliance - almennyttig organisation for bevarelse af havets liv
 Investment Management Association - en UK organisation
 Irish Museums Association
 Industria Macchine Automatiche S.p.A. - et multinationalt italiensk virksomhed

Videnskab og medicin 
 Institute of Mathematics and its Applications - en forening af professionelle matematikere
 Institute for Mathematics and its Applications - University of Minnesota
 Institute of Mathematics and Applications, Bhubaneswar - Indien
 International Mycological Association
 International Mineralogical Association
 Indian Medical Association
 Irish Medical Organisation - tidligere Irish Medical Association
 Israel Medical Association

Medicinsk 
 Inferior mesenteric artery
 Internal mammary artery - en af arterierne i brystet
 Thyroid ima artery

Teknologi 
 Integrated modular avionics
 Integrated Motor Assist - en hybridbils teknologi, Honda
 Interactive Multimedia Association - en tidliger industri forening som definerede the Adaptive DPCM format
 Inverse Multiplexing for ATM
 iSCSI Management API
 IMA (filformat) - et diskbilled filformat for floppy disks
 Ideal mechanical advantage
 Linux Integrity Measurement Architecture subsystem

Musik 
 Ima (sanger) (født 1978), canadisk sanger
 Ima (BT album) et album fra 1995 af electronica artist BT
 Ima (Yvette Tollar album) - et album fra 2008 af den canadiske jazz vocalist Yvette Tollar
 Independent Music Awards - et prisprogram for indie musikere
 "Ima" - en sang af Bimi Ombale

Andre anvendelser 
 Ima Hogg (1882–1975), kendt som The First Lady of Texas
 Ima Lake - en sø i Minnesota
 Individual Mobilization Augmentee - del af USA militær